Богданската планина (, Бешикдаг) е планина в Егейска Македония, Гърция. Планината се състои от три ясно оформени масива - западен, източен и южен, които днес в Гърция са смятани за три отделни планини - Вертискос (), Кердилио или Кердилия (Κερδύλιο, Κερδύλλια) и Ори Волвис (Ορη Βόλβης). Западният масив, прекръстен на Вертискос на български е Висока планина и Сухо планина. В него се намира и най-високият връх на планината – Харвата, 1103 метра и възвишенията Равна, от който извират притоците на река Богданица - Дълбока река, Бигленската река, Болубрадската река и Стара река. Източният масив носи името Орсова планина. Южният масив също традиционно е наричан Бешикдаг или Бешичка планина и е прекръстен на Ори Волви по новото име на Бешичкото езеро. Името Вертискос е възроденото антично име на планината, употребявано от Страбон, Птолемей и други антични автори.

Планината е разположена в посока запад-изток. На запад река Богданица или Богданската река я отделя от планината Карадаг (Мавровуни). От северна страна е разположен градецът Нигрита, от южна Лъгадинското поле с градеца Лъгадина (Лангадас), езерата Лъгадинско и Бешичко и река Рендина, а в източното подножие на планината е курортът Аспровалта. В Богданската планина са разположени големите села Негован (Ксилополи), Зарово (Никополи), Висока (Оса) и Сухо (Сохос), които в началото на XX век имат българско население. В котловината между трите масива на планината са се намирали Мавровското и Лънджанското езеро, които днес са пресушени.

Скалите на Богданската планина са гнайс и малко гранити.

В местността Циплякис (560 m) на 14 km южно от Нигрита има хижа на Нигритското планинарско дружество с 30 места.

Изкачването на върха може да стане от село Крионери (Граничево) за около 2,30 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Лъгадина
Дем Висалтия
Дем Бешичко езеро